Матвеенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Матвеенко, Александр Макарович (1939—2021) — ректор Московского авиационного института (МАИ) в 1992—2007, академик РАН.
 
 Матвее́нко, Валерий Павлович (род. 1948) — академик РАН, член Президиума РАН.
 Матвеенко, Владимир Иванович (род. 1928) — белорусский писатель, лауреат премии имени Я. Мавра.
 Матвеенко, Дмитрий Дмитриевич (1920—2011) — советский железнодорожник-рационализатор, изобретатель, Герой Социалистического Труда (1959).
 Матвеенко, Иван Андреевич (1923—2008) — Герой Советского Союза.
 Матвеенко, Леонид Иванович (1929—2019) — доктор физико-математических наук, главный сотрудник ИКИ РАН.
 Матвеенко, Николай Григорьевич (1854 — после 1917) — военный юрист Российской империи, главный военно-морской прокурор.
 Матвеенко, Пётр Иосифович (1892—1967) — советский военачальник, генерал-майор, полный Георгиевский кавалер.
 Матве́енко, Сергей Леонидович (род. 1957) — российский автор-исполнитель.

См. также 
 Матвиенко